P3 puede referirse a:

 Referente a la youtuber mexicana Aimep3
 Colaboración público privada, en inglés Public-private partnership, PPP o P3
 Herramienta Ofimática P3, herramienta que se encuentra en desarrollo destinada a empresas P3
 Intel 80386, un microprocesador que durante su diseño se llamó P3
 Lockheed P-3 Orion, un avión de patrulla marítima de 1959
 P300, (EP300, P3), un potencial relacionado con eventos que puede ser registrado mediante electroencefalografía
 Pilatus P-3, un avión suizo de entrenamiento de 1953
 Pioneer P-3, una sonda espacial de la NASA de 1959
 Persona 3, un juego RPG de 2006 desarrollado por Atlus